Simojovel kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Simojovel (kommun i Mexiko), Chiapas, 
 Simojovel de Allende, Simojovel, Chiapas,